Mohnke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mohnke,  Professor für Mikrosystemtechnik und Bauelemente der Elektrotechnik an der Fachhochschule Aachen
 Vanessa Mohnke (* 1980), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Wilhelm Mohnke (1911–2001), deutscher SS-Brigadeführer der Waffen-SS